Зона Европа/Африка — одна из трёх региональных зон в розыгрыше Кубка Дэвиса 2002 года. Состоит из 4-х групп.

Группа I

Группа II

Группа III

Группа IV

Ссылки 
 Официальный сайт 

Регионы